Odds Ballklubb is een Noorse voetbalclub uit Skien, provincie Vestfold og Telemark. Odd is de oudste nog bestaande voetbalclub in Noorwegen. Tussen 1994 en 2012 speelde de club onder de naam Odd Grenland. Zwart-wit zijn de traditionele kleuren van de vereniging.

Geschiedenis 
De glorietijd van de vereniging ligt in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Odds BK won in die tijd elf keer de Noorse beker. Sindsdien lukte dat alleen nog in 2000. In de Elite was de vierde plaats in 2003 het beste resultaat. In de vroegere hoogste klasse werd de ploeg tweemaal tweede.

De vierde plaats van 2003 gaf toegang tot de UEFA-cup voor het seizoen 2004-2005. Odd stuitte in de eerste ronde op Feyenoord en moest zich in beide wedstrijden gewonnen geven. Op eigen veld verloren de Noren onder leiding van trainer-coach Arne Sandstø met 1-0 door een doelpunt van Shinji Ono, in de return in De Kuip won Feyenoord met 4-1 door treffers van Pascal Bosschaart, Dirk Kuyt, Bart Goor en Salomon Kalou. Olivier Occéan scoorde in de 49ste minuut voor Odd.

In 2007 degradeerde Odd Grenland uit de hoogste klasse, maar de club kon al na één seizoen weer terugkeren. Sindsdien is het een vaste waarde in de Eliteserien.

Erelijst 
Beker van Noorwegen
Winnaar (12x): 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931, 2000
Finalist (9x): 1902, 1908, 1909, 1910, 1921, 1937, 1960, 2014

Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1995 || 4 || 12 || 1. divisjon || 22 || 12 || 2 || 8 || 54–25 || 38|| ??
|-
| 1996 || 2 || 12 || 1. divisjon || 22 || 16 || 1 || 5 || 49–23 || 49|| ??
|-
| 1997 || 5 || 14 || 1. divisjon || 26 || 11 || 6 || 9 || 39–36 || 39|| ??
|-
| 1998 || bgcolor="#00FF00"|1 || 14 || 1. divisjon || 26 || 16 || 7 || 3 || 55–18 || 55 || ??
|-
| 1999 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 3 || 11 || 42–48 || 39 || 4.752
|-
| 2000 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 11 || 5 || 10 || 40–31 || 38 || 4.794
|-
| 2001 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 6 || 8 || 50–40 || 42 || 5.053
|-
| 2002 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 5 || 9 || 36–30 || 41 || 5.450
|-
| 2003 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 11 || 5 || 10 || 46–43 || 38 || 4.902
|-
| 2004 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 8 || 9 || 47–44 || 35 || 5.060
|-
| 2005 || 9 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 6 || 11 || 28–51 || 33 || 5.357
|-
| 2006 || 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 8 || 11 || 30–38 || 29 || 4.917
|-
| 2007 || bgcolor="#FA8072"|12 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 3 || 15 || 33–43 || 27 || 5.333
|-
| 2008 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 20 || 5 || 5 || 76–44 || 65 || 5.165
|-
| 2009 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 10 || 8 || 53–44 || 46 || 7.368
|-
| 2010 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 10 || 8 || 48–41 || 46 ||  6.614 
|-
| 2011 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 6 || 10 || 44–44 || 48 || 5.713
|-
| 2012 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 7 || 12 || 40–43 || 39 || 5.178
|-
| 2013 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 7 || 12 || 43–39 || 40 || 5.298
|-
| 2014 || 3 || 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 7 || 6 || 52–32 || 58 ||  7.158 
|-
| 2015 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 10 || 5 || 61–41 || 55 || 7.912
|-
| 2016 || 3 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 6 || 9 || 44–35 || 51 ||  8.039 
|-
| 2017 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 6 || 12 || 27–39 || 39 || 7.106 	
|-
| 2018 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 7 || 12 || 39–38 || 40 || 5.379
|-
| 2019 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 7 || 8 || 45–40 || 52 || 5.599
|-
| 2020 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 4 || 13 || 52–51 || 43 || 200
|-
| 2021 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 9 || 13 || 44–58 || 33 || 3.006
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  || 
|-
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, PO=Play Offs, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt Odds BK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Odd Grenland uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Nils Eriksen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Odd Grenland in totaal 41 keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Externe link
Officiële website

Noorse voetbalclub
Skien
Sport in Vestfold og Telemark